World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck, conhecido no Japão como I Love Mickey & Donald - Mysterious Magic Box (World of Illusion - アイラブ ミッキー＆ドナルド - ふしぎなマジックボックス World of Illusion - Ai Rabu Mikki ando Donarudo - Fushigi na Majikku Bokkusu) é um jogo de plataforma de 1992 desenvolvido pela Sega AM7 e produzido pela Sega para o Sega Genesis. O jogo foi lançado na América do Norte em 17 de dezembro de 1992, no Japão, em 18 de dezembro de 1992 e na Europa em 19 de dezembro de 1992. É parte da série Illusion dos jogos de Mickey Mouse.

Sinopse 
Enquanto se preparam para um ato de mágicas, Mickey e Donald descobriram uma caixa mágica. No entanto, este acaba por pertencer a um mago do mal (Bafo), que envia Mickey e Donald para um mundo mágico. Mickey e Donald devem trabalhar juntos a fim de encontrarem um caminho de volta para casa.

Jogabilidade 
Qualquer jogador pode jogar sozinho ou como Mickey Mouse ou Pato Donald, ou cooperativamente com dois jogadores controlando Mickey e Donald, enquanto partilham de um mesmo conjunto de vidas. Mickey e Donald podem correr, saltar, ou atacar com suas capas florescentes. Inimigos derrotados, desta forma se transformam em pombas, cartões ou outros objetos inofensivos, dependendo do inimigo. Depois de derrotar o chefe de cada nível, uma nova palavra mágica é aprendida, permitindo que a dupla atravesse o próximo nível; ou seja, voar em um tapete mágico ou ir debaixo d'água em uma bolha de ar. As mudanças de jogabilidade significativamente dependendo dos personagens escolhidos. Por exemplo, Mickey pode espremer através de algumas lacunas, enquanto Donald deve encontrar uma rota diferente, levando-o completamente a diferentes reinos. Ao jogar em 2-player, os jogadores podem ficar sobre os ombros uns dos outros e usar cordas para ajudar uns aos outros, e Mickey pode puxar Donald através de falhas suas (evidentemente muito duras) penas da cauda evitando que ele o ajuste. A música, a arte e a animação do jogo mostram influências de filmes clássicos animados da Disney (semelhante ao da série Kingdom Hearts), incluindo; A Pequena Sereia, A Espada Era a Lei, Alice no País das Maravilhas, "Fantasia", e Pinóquio.

Ver também 
 Lista de jogos para Sega Game Gear

Ligações externas 
 World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck - Wikipedia, the free encyclopedia (em inglês)

Jogos eletrônicos de 1992
Jogos eletrônicos de plataforma
Jogos eletrônicos da Sega
Jogos eletrônicos da Disney
Jogos da série Mickey Mouse
Jogos exclusivos para Mega Drive